El nombre de Luis de la Cruz puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 Luis de la Cruz (1768-1828). Político, militar y explorador chileno.
 Luis de la Cruz y Ríos (1776-1853). Pintor español que llegó a ser pintor de cámara del rey Fernando VII de España.